Татья́на Влади́мировна Бакальчу́к (в девичестве Ким; род. 16 октября 1975) — российская предпринимательница, основательница и генеральный директор компании Wildberries — российского международного интернет-магазина одежды, обуви, товаров для дома и других товаров. По данным Forbes, на август 2021 года Татьяна Бакальчук была самой богатой женщиной России с состоянием в 13 млрд $. В 2022 году состояние оценивалось в 2,1 млрд $.

Биография 
Татьяна Бакальчук (в девичестве — Ким) родилась 16 октября 1975 года в семье советских корейцев: преподавательницы начальных классов и инженера. Окончила школу в посёлке Газопровод, затем в 1997 году — факультет иностранных языков Коломенского педагогического института, работала в школе и занималась репетиторством. Собиралась получить профессию дизайнера, но планы нарушил кризис 1998 года.

В начале 2000-х Бакальчук познакомилась с будущим мужем Владиславом Бакальчуком : радиофизиком по образованию и предпринимателем, основателем интернет-провайдера Utech. После рождения ребёнка в 2004 году Бакальчук привлекла идея собственного дела, и выбор пал на интернет-торговлю одеждой и обувью. Дизайн-студия, входящая в структуру компании мужа, разработала сайт, а товары Бакальчук заказывала в популярных каталогах Otto и Quelle и продавала с комиссией.

Бизнес 
В 2005 году Бакальчуки основали компанию Wildberries. Поначалу предпринимательница сама заказывала и принимала товары и занималась доставкой, а складом служила квартира. Первыми сотрудниками стали родственники, но уже через год у компании появился офис в Мильково, курьеры, операторы и программисты. Компания начала сотрудничать с небольшими европейскими производителями и покупать товарные остатки известных марок.

Предпринимательница сделала ставку на объём продаж. Компания ввела единый тариф на доставку по всей стране (а затем бесплатную доставку) и примерку с возможностью отказаться от части заказа, а затем начала развивать сеть центров самовывоза с примерочными. В дальнейшем они стали играть роль распределительных центров, через которые поставщики могут отгружать товары. К 2020 году у компании было более 7000 пунктов выдачи.

На 2012 год компания продавала более 1000 брендов одежды и обуви, а сайт обогнал по числу посетителей Ozon.ru. В кризис 2014 года Wildberries отказался от самостоятельной закупки товара, перейдя на модель, по которой работает Amazon: загрузкой товара и клиентской поддержкой занимаются поставщики. Росту компании помогла пандемия коронавируса, когда люди стали чаще покупать и продавать онлайн. К этому времени на платформе Wildberries были представлены 400 тысяч предпринимателей и предприятий.

Татьяна и Владислав Бакальчук владеют компанией, Татьяна занимает пост генерального директора. На 2020 год Wildberries был крупнейшим интернет-магазином России по оценке Data Insight. В 2019 году американский Forbes включил её в список самых заметных новых миллиардеров, а российский — самой богатой женщиной страны. В 2020 году Бакальчук возглавила рейтинг self-made женщин России по версии Forbes Woman. Состояние Бакальчук на 2021 год составляло 13 млрд долларов (+800 % к 2020 году, что составило львиную долю от увеличения общего капитала богатейших женщин России).

23 июля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против Татьяны Бакальчук и Wildberries.

Личная жизнь 
Замужем за предпринимателем Владиславом Бакальчуком (род. 24 февраля 1977), который принимает участие в управлении общей компанией — занимается вопросами продаж, маркетинга и закупок. У пары семеро детей. В 2021 году названы богатейшей семьёй России.

Примечания

Ссылки 
 Е. Ганжур. Дикие ягоды. Как семья преподавателя создавала интернет-магазин Wildberries Forbes.ru
 Е. Ганжур. В России появилась вторая женщина-миллиардер Forbes.ru

Предприниматели России
Миллиардеры России
Предпринимательницы
Выпускники Государственного социально-гуманитарного университета